Список лидеров кинопроката США 2005 года содержит аннотированное перечисление фильмов, которые занимали первое место в США по итогам сборов каждой из недель 2005 года.

Список
Указаны сборы в кинопрокате за одну текущую неделю.

См. также 
2005 год в кино

Примечания 

Списки лидеров кинопроката США